Alberto Valdés Ramos (1919–2013) olimpiai bajnok mexikói díjugrató
 Alberto Valdés Lacarra (1950–2020) olimpiai bronzérmes mexikói díjugrató, előbbinek a fia